Тази статия представлява сезон 2022/23 в ОФГ Враца.

„A“ ОГ Враца

Отбори

Класиране

„Б“ ОГ Враца

Отбори

Класиране

Източници 
 Информация за сезон 2022/23 в bulgarian-football.com

2022/23
Сезон 2022/23 във футбола